transkrypcja McCune’a-Reischauera
 Manchester
 My Chemical Romance
 Mercor (oznaczenie na warszawskiej giełdzie)
 movement completion report (w NATO)